33-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 15 ноября 1971 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо».

Высшая лига. Итоговая таблица 

 Матч «Пахтакор» — «Нефтчи» 2:3 (Б.Абдураимов, ? — ?) опротестован и переигран.
 «Торпедо» установило рекорд чемпионатов СССР, сыграв вничью 20 матчей из 30 (66,67 %).

Лучший бомбардир — Эдуард Малофеев («Динамо» (Мн)) — 16 голов в 28 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица

Вторая лига

Финал 

В первую лигу вышли «Звезда» Пермь и «Автомобилист» Нальчик. «Искра» Смоленск попала в стыковые матчи.

Стыковые матчи 

В первую лигу вышел «Кривбасс» Кривой Рог.

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона
 Протоколы всех матчей первой лиги